Me an' Bill (film, 1912)
 Me an' Bill (film, 1914)